Михаил Александрович Суворовский (1843 — 30 декабря 1917, Москва) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, известный московский священник, благочинный 1-го округа Московского уезда.

Краткая биография 
Родился в 1843 году в семье священника Московской епархии, обучался в Вифанской семинарии. После окончания семинарии в 1864 году направлен в епархиальное ведомство. В 1865—1866 годах безвозмездно обучал грамоте в воскресной школе при московском заводе Гюбнера.

28 августа 1866 года епископом Можайским Игнатием (Рождественским) был рукоположён во священника и определён святителем Филаретом (Дроздовым) в Успенскую церковь погоста Сорокородни.

В 1866—1873 годы был законоучителем и наставником в церковно-приходской школе села Абакшино, с 1873 года — законоучителем в Михеевской земской школе. Писал статьи для газеты «Московские церковные ведомости». В 1887 году его младший брат Иван Суворовский был назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви соседнего села Марчуги. С 1889 по 1894 годы состоял законоучителем в Косяковской земской народной школе. В 1893 году советом Кирилло-Мефодиевского братства утверждён в должности члена Бронницкого уездного отделения Московского епархиального училищного совета. В 1897 году утверждён в должности законоучителя и заведующего вновь открытой Абакшинской женской церковно-приходской школы. В 1898 году по инициативе Ивана Суворовского в соседнюю с Марчугами деревню Косяково был перенесён храм из села «Милино — Ванилово тож», освящённый в честь Спаса Нерукотворного.

К 1899 году Михаил Суворовский был вдов, имел четверых детей.

В 1907 году назначен настоятелем в московский храм Преображения Господня в Богородском. Был благочинным 1-го округа Московского уезда.

Помимо настоятельства, он был председателем земского совета по попечительству. В 1913 году в честь 300-летия дома Романовых он открыл в Богородской церковно-приходской школе Преображенское братство.

Скончался 17 декабря 1917 года и был похоронен у себя на родине на погосте Николо-Романь рядом с Бронницами.

Награды 
 ежегодные благодарности от учительства Бронниц,
 ордена Святой Анны 3-й (3 февраля 1896 года) и 2-й степеней,
 орден Святого Владимира 3-й степени за 50-летнюю отлично-усердную службу Церкви Божией (3 февраля 1917 года),
 грамоты Святейшего Синода,
 благодарности Совета Православия Миссионерского общества.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Священники Русской православной церкви
Благочинные
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви